Ла Буенависта има више значења:

 Ла Буенависта, Чиримитеро (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Буенависта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику